Лига графства Кент, Кентская лига () — футбольное соревнование, которое регулярно проводится в графстве Кент (Великобритания). В лиге семь старших дивизионов: Премьер-дивизион, Первый дивизион — Восток и Запад, Второй дивизион — Восток и Запад, и Третий дивизион — Восток и Запад. С сезона 2016—2017 годов она находится ниже первого дивизиона Восточной футбольной лиги южных графств (уровень 6 в ). Лига графства Кент входила в  с момента её образования в 2011 году до её слияния с Восточной футбольной лигой южных графств в 2016 году.

В сезоне 2020—2021 в Премьер-дивизионе лиги участвовало 16 клубов. Два нижних клуба выбывают в региональные низшие дивизионы. Клубы из ряда небольших районных лиг могут претендовать на повышение в Лигу графства. Этими фидерными лигами являются Лига Эшфорда и округа, Футбольная лига Бромли и Южного Лондона, Лига Кентербери и округа, Лига Рочестера и округа и Лига Севеноукса и округа.

Клубы-участники 2021—2022

Премьер-дивизион 
 Борден Вилладж
 Бромлейанс
 
 Фарнборо Олд Бойз Гилд (Гильдия Олд Бойз)
 Флитдаун Юнайтед
 Хоукинг Таун
 Ид Хилл
 Кингс Хилл
  Резервс
 Нью Ромни
 Отфорд Юнайтед
 Пекхэм Таун
 Ред Вельвет
 
 Тен-Ем-Би
 Тюдор Спортс

Первый дивизион, Восток и Центр 
 Эшфорд
 Какстон
 Гуру Нанак
  Резервс
  Резервс
 Минстер
 Рочестер Сити
  Резервс
  Резервс
 Старри
 Тентерден Таун
 Танет Юнайтед
  Резервс
 Вуднесборо

Первый дивизион, Запад 
 Белвердер
 Бексли
 Чипстед
 Клуб Лэнгли
 Крейфорд Эрроус
 Дэнсон Спортс
 Экиноккал
 Холлс
 
 Саут Ист Атлетик
 Спортинг Клуб Тэмзмид Резервс
  Резервс
 Тюдор Спортс Резервс
 Уэллинг Парк

Второй дивизион, Восток и Центр 
 Айлсфорд
  Резервс
 Синк Портс
 Какстон Резервс
 Дил Таун Рейнджерс
 Гринвейс Эйсес
 Хилденборо Атлетик
 Лидд Таун Резервс
 Минстер Резервс
  Резервс
 Рочестер Сити Резервс
 Стейплхерст Монархс Юнайтед Резервс
 Вест Фарлей

Второй дивизион, Запад 
 Бридон Ропс Резервс
 Бромлейанс Резервс
 Далвич Вилладж
 Халстед
 Эрит и Бельвердер Резервс
 Фарнборо Олд Гайс Гилд Резервс
 Флитдаун Юнайтед Резервс
 Айд Хилл Резервс
 Лонг Лейн
 Метрогас Резервс
 
 Парквуд Рейнджерс
 Стенсфелд O и BC Резервс

Третий дивизион, Восток и Центр 
 АФК Рейнджерс
 Кантербери Сити Резервс
 Синк Портс Резервс
 Джиллингем Таун
 Ларкфилд и Нью Хайт Резервс
 Ленхэм Уондерерс
 Локомотив Кентербери
 Нью Ромни Резервс
 Пэддок Вуд
 Танкертон
 Тентерден Таун Резервс
 Уэст Кингсдаун

Третий дивизион, Запад 
 АФК Льюишем
 Бексли Резервс
 Бейер Неверлузен
 Дартфорд Селтик
 Фалконвуд
 ФК Гринвич
 Лонг Лейн Резервс
 Отфорд Юнайтед Резервс
 Саут Ист Атлетик Резервс
 Уэллинг Таун Резервс

Список награждённых 
Чемпионами дивизионов становились:

1951—1992 Западная секция

1969—1992 Восточная секция

1992 год — настоящее время 
Крупная реструктуризация объединила региональные старшие дивизионы в один Премьер-дивизион. Дивизионы ниже его были переименованы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Футбольные лиги в Англии